Zugangspunkt (Englisch Access Point) steht für:
 Access Point Name, Name des Internetzugangspunktes eines Funktelefones
 Wireless Access Point, Gerät, das über Funk mit mehreren Computern kommunizieren kann und oft zusätzlich über Funk oder Kabel eine Internetverbindung hat